Csehország
 Svratka, folyó a Dél-morvaországi kerületben
 Svratka, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Moravská Svratka, Svratka településrésze a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Radešínská Svratka, település a Žďár nad Sázavou-i járásban